

Б'юна — місто, штат Нью-Джерсі
 Б'юна — переписна місцевість, штат Вашингтон